Пехово — название населённых пунктов в России:
 
 Пехово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Пехово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Пехово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Пехово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.